Romero hace referencia a varios artículos:

Botánica

 Romero (Cistus clusii), también llamado romero blanco, romera, romerina y romerilla, planta de la familia de las cistáceas.
 Romero (Trichostema lanatum), planta californiana de la familia de las lamiáceas.
 Romero (Salvia rosmarinus o Rosmarinus officinalis), planta de la familia de las lamiáceas, cuyo hábitat natural es la región mediterránea.
 Romero blanco (Rosmarinus eriocalyx), planta poco abundante de la familia de las lamiáceas.

Gastronomía
 Romeritos (comida mexicana), platillo.

Música
 Romeras, palo flamenco perteneciente al grupo de las cantiñas.
 Los Romeros, cuarteto de guitarra española, dedicado sobre todo a la música clásica.
 Los Romeros de la Puebla, grupo español de sevillanas.

Topónimos
 Los Romeros (Argentina), localidad.
 Romero de Terreros (colonia), Delegación de Coyoacán, ciudad de México (México).
 Los Romeros (México), Estado de Hidalgo, México.
 El Romero (Cádiz), provincia de Cádiz (España).
 Los Romeros (Huelva), provincia de Huelva (España).

Personas
 Romero (apellido)
 Adrián Romero González (n. 1977), futbolista uruguayo.
 Aldemaro Romero (1928-2007), pianista, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano.
 Aldemaro Romero (n. 1951), biólogo, compositor y cantante  venezolano.
 Ángel Romero Gallego (n. 1946), guitarrista español, hijo de Angelita Romero y Celedonio Romero, y miembro de “Los Romeros”.
 Carlos Romero Barceló (n. 1932), político puertorriqueño.
 Celedonio Romero (1913-1996), guitarrista, compositor y poeta español, esposo de Angelita Romero, y miembro fundador de “Los Romeros”.
 César Romero (1907-1994), actor de cine y televisión estadounidense.
 Cibeles Romero (n. 1978), jugadora española de hockey sobre hierba.
 Constantino Romero (1947-2013), presentador, locutor y actor de doblaje español.
 Curro Romero (n. 1933), torero español.
 Diego Romero (n. 1982), jugador de baloncesto argentino.
 Eduardo Romero (n. 1954), golfista argentino.
 Emilio Romero Gómez (1917-2003), periodista y escritor español.
 Emilio Romero (1899-1993), historiador, narrador y ensayista peruano.
 Enrique Badía Romero, (n. 1930), dibujante de cómics español.
 Enrique Romero (n. 1971), futbolista español.
 Enrique Romero de Torres (1872-1956), pintor español.
 George A. Romero (1940-2017), director, escritor y actor de cine estadounidense.
 Jesús Adrián Romero (n. 1965), cantante mexicano de música cristiana.
 José Gómez Romero, mejor conocido como Dyango (n. 1940), cantante español.
 Juan Carlos Romero (n. 1950), político argentino, gobernador de Salta.
 Juan Soldevila y Romero (1843-1923), cardenal español.
 Julio Romero de Torres (1874-1930), pintor español.
 Julio César Romero (n. 1960), futbolista paraguayo.
 Luis Romero (1916-2009), escritor español.
 Matías Romero Avendaño (1837-1898), diplomático mexicano.
 Mauricio Romero (n. 1983), futbolista argentino.
 Nicolás Romero Cáceres (n. 1950), actor y guionista español.
 Óscar Romero (1917-1980), arzobispo salvadoreño.
 Pepe Romero (n. 1944), guitarrista clásico y flamenco español, hijo de Angelita Romero y Celedonio Romero, y miembro de “Los Romeros”.
 Rebecca Romero (n. 1980), ciclista y remera inglesa.
 Romero el Tito, cantaor flamenco del s. XIX, considerado creador del palo llamado romeras.
 Romero San Juan (1948-2005), cantante y autor de sevillanas español.
 Sebastián Romero, conocido como “Chirola” (n. 1978), futbolista argentino.
 Sebastián Romero, conocido como “Rulo” (n. 1979), futbolista argentino.
 Sergio Germán Romero (n. 1987), portero de fútbol argentino.
 Sergio Romero Pizarro (n. 1938), abogado y político chileno, exsenador de Chile.
 Vanesa Romero (n. 1978), modelo, presentadora y actriz española de cine.

Zoología
 Romero' (Trisopterus minutus), pez de la familia de los gádidos, llamado también faneca menor, capelán, capellán y mollera'', común en la costa europea del océano Atlántico, costa de Marruecos y Mediterráneo.